Rotonda kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Rotonda, Basilicata, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza,

USA 

 Rotonda, Florida, ort, Charlotte County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar